Cologne est un toponyme dérivé du latin Colonia

Toponymes 
 Cologne (en allemand : Köln) est la quatrième ville d'Allemagne
 Cologne est une commune française, située dans le département du Gers
 Cologne est un village de la commune de Soudaine-Lavinadière, situé dans le département de la Corrèze
 Cologne est une commune italienne de la province de Brescia
 Cologne est une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis
 Cologny, dont le nom est dérivé également du latin Colonia (Colonia Allobrogum) est une commune suisse du canton de Genève.

Hydronyme 
 La Cologne est une rivière affluente de la Somme en Picardie.

Autres 
 Le terme eau de Cologne désigne une préparation en parfumerie dont le taux de concentration est faible.
 Cologne est un parfum de Thierry Mugler (2001).
 le  est un croiseur léger coulé durant la Seconde Guerre mondiale;